Dudu (personagem) — personagem de Mauricio de Sousa e pertence à Turma da Mônica
 Dudu (Popeye) — personagem dos quadrinhos e desenhos animados do Popeye.
 564 Dudu — asteroide

Pessoas 
 Dudu da Acádia — rei da Acádia, no poder entre 2186 a.C. e 2168 a.C.
 Dudu do Banjo — músico brasileiro conhecido como o "Rei do Banjo"

Futebolistas brasileiros 
 Dudu (futebolista, Academia) - meio-campista ídolo do Palmeiras e um dos símbolos da época da Academia
 Dudu (futebolista, 1992) - atacante ídolo do Palmeiras e jogador de destaque no século 21
 Dudu (futebolista, 1997) - lateral-direito que atua no Atlético Goianiense

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos